Лосинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Лосинская волость (Жиздринский уезд) — в составе Калужской губернии (Жиздринский уезд)
 Лосинская волость (Бельский уезд) — в составе Бельского уезда (Белостокская область, с 1843 Гродненская губерния)